O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica de São José dos Campos (CPORAER-SJ) foi criado por ato de 19 de março de 1953 do brigadeiro-do-ar Nero Moura, ministro da Aeronáutica.

Após isto, teve início os trabalhos de implantação do Centro. A cargo da COCTA (Comissão de Organização do Centro Técnico de Aeronáutica), foi destinado um barracão e 10 mil m2 de área para a construção do que veio a ser o atual Centro.

No dia 3 de agosto de 1953 foi pela primeira vez hasteada a Bandeira Nacional e lido o primeiro boletim interno do CPORAER-SJ. Neste mesmo dia, iniciou-se o ano letivo para 118 alunos.

O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) da Aeronáutica de São José dos Campos forma Aspirantes-a-Oficial da Reserva da Aeronáutica, de 2a Classe, proporcionando aos alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) a prestação do Serviço Militar em nível compatível com sua formação técnico-profissional, e promove atividades complementares para alunos do curso profissional do ITA (Aspirantes convocados), visando ao preparo militar de oficiais para o Quadro de Oficiais Engenheiros do Corpo de Oficiais da Aeronáutica (QOENG), da ativa.

Ver também
 Centro de Preparação de Oficiais da Reserva
 Reserva militar

Ligações externas
Website oficial

Escolas militares do Brasil
Força Aérea Brasileira
Reserva militar